Aldaris (bier) - Lets biermerk
 Brouwerij Aldaris - Letse brouwerij, producent van bovenstaand bier